Gleitender Durchschnitt steht für:

 Gleitender Durchschnittspreis, betriebswirtschaftliche Kennzahl
 Gleitender Mittelwert, Methode zur Glättung von Datenreihen